— японский химик, открывший реакцию Судзуки. Нобелевский лауреат в области химии за 2010 год. В знак признания его заслуг в честь него был назван астероид .

Биография 
Родился 12 сентября 1930 года в посёлке Мукава, на острове Хоккайдо. Обучался в Университете Хоккайдо и после его окончания в 1954 году остался в аспирантуре. В 1959 году получил степень доктора философии по химии. После получения степени работал ассистент-профессором там же. В 1961 году получил должность доцент-профессора. С 1963 по 1965 года работал постдоком у Герберта Брауна в университете Пердью, после чего вернулся в университет Хоккайдо на должность полного профессора. В 1994 году вышел на пенсию в Университете Хоккайдо, но продолжил работать на должности полного профессора в  (1994—1995) и  (1995—2002), являющихся частными японскими университетами.

Был вице-президентом и директором Японского химического общества.

Научные достижения 
Под руководством Герберта Брауна в Университете Пердью Акира Судзуки занимался проблемами синтеза и использования борорганических соединений.

По возвращении в Японию он продолжил эти занятия и достиг заметных успехов, известных по всему миру. Его работа 1979 года по реакциям кросс-сочетания в синтезе борорганических соединений с использованием палладиевого катализатора дала начало большому разделу современной металлоорганической химии. Эта реакция носит теперь имя Судзуки, а за её открытие учёный был в 2010 году награждён Нобелевской премией по химии.

Автор и соавтор 341-й научной статьи в реферируемых журналах.

Награды 
2004 — Премия Японской академии наук
2009 — 
2010 — 
2010 — Орден Культуры
2010 — Нобелевская премия по химии

Членство в научных обществах 
 Японское химическое общество
 Японское общество синтетической органической химии
 Американское химическое общество

Примечания

Литература 
 R. Van Noorden Clever coupling catalysts lauded by chemistry Nobel // Nature. — 6.10.2010
 А. Борисова. Нобелевские кросс-сочетания // Троицкий вариант. — № 64, c. 5, 7 (12.10.2010)

Ссылки 

 Curriculum Vitae
 

Родившиеся на Хоккайдо
Химики Японии
Лауреаты Нобелевской премии по химии
Лауреаты Нобелевской премии из Японии
Члены Японской академии наук